Живко Живковић (1912-1990), генерал-потпуковник ЈНА и народни херој Југославије.
 Живко Живковић (1989), српски фудбалер.